

Чарин — річка в Жетисуській області, ліва притока Ілі
 Чарин — село, Уйгурський район, Жетисуська область